Sankt Florian kan syfta på:

 Sankt Florian (helgon) – ett österrikiskt skyddshelgon

Geografi

Österrike 

 Sankt Florian am Inn, Oberösterreich, Politischer Bezirk Schärding, 
 Sankt Florian, Linz, Oberösterreich, Politischer Bezirk Linz-Land,

Se även
 Florián

Robotskapade Österrikeförgreningar